Михаил Панајотов Калајџијев (Свиленград, 23. септембар 1951), познатији као Милко Калајџијев, бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Има ли Господ?}- (1994)
 -{Прошка}- (1997)
 -{Спомен за обич}- (1998)
 -{Най-доброто на Милко Калайджиев}- (1999)
 -{GSM}- (2000)
 -{Софиянка}- (2001)
 -{Европеец}- (2002)
 -{Тарикат и тарикатка}- - са Мира (2002)
 -{Танцувай с мен}- (2003)
 -{Десетият}- (2004)
 -{За да те забравя}- (2009)
 -{Кръчма е душата ми}- (2013)

Спотови

Спотови на страним језицима

Фолк спотови

Тв верзије 

Рођени 1951.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи